Toponímia:
 Plessis-Barbuise, municipi al departament de l'Aube (regió de Gran Est, França)
 Plessis-de-Roye, municipi al departament d'Oise (regió dels Alts de França)
 Plessis-Saint-Benoist, municipi al departament d'Essonne (regió de  l'Illa de França)
 Plessis-Saint-Jean, municipi al departament del Yonne (regió de Borgonya - Franc Comtat, França)
 Le Plessis-aux-Bois, municipi al departament de Sena i Marne (l'Illa de França)
 Le Plessis-Belleville, municipi al departament d'Oise (Alts de França)
 Le Plessis-Bouchard, municipi al departament de la Val-d'Oise (l'Illa de França)
 Le Plessis-Brion, municipi al departament d'Oise (Alts de França)
 Le Plessis-Dorin, municipi al departament de Loir i Cher
 Le Plessis-l'Échelle, municipi al departament de Loir i Cher 
 Le Plessis-l'Évêque, municipi al departament de Sena i Marne (l'Illa de França)
 Le Plessis-Feu-Aussoux, municipi al departament de Sena i Marne (l'Illa de França)
 Le Plessis-Gassot, municipi al departament de la Val-d'Oise (l'Illa de França)
 Le Plessis-Grimoult, municipi al departament de Calvados (regió de Normandia, França)
 Le Plessis-Grammoire, municipi al departament de Maine i Loira (regió del País del Loira)
 Le Plessis-Grohan, municipi al departament de l'Eure (Normandia)
 Le Plessis-Hébert, municipi al departament de l'Eure (Normandia)
 Le Plessis-Lastelle, municipi al departament de la Manche (Normandia)
 Le Plessis-Luzarches, municipi al departament de la Val-d'Oise (l'Illa de França)
 Le Plessis-Macé, municipi al departament de Maine i Loira (País del Loira)
 Le Plessis-Pâté, municipi al departament d'Essonne (l'Illa de França)
 Le Plessis-Patte-d'Oie, municipi al departament de l'Oise (Alts de França)
 Le Plessis-Placy, municipi al departament de Sena i Marne (l'Illa de França)
 Le Plessis-Robinson, municipi al departament dels Alts del Sena (l'Illa de França)
 Le Plessis-Sainte-Opportune, municipi al departament d'Eure (Normandia)
 Le Plessis-Trévise, municipi al departament de la Val-de-Marne (l'Illa de França)
 Argentré-du-Plessis, municipi al departament d'Ille i Vilaine (regió de Bretanya, França)
 Cantó de Le Plessis-Robinson, antic cantó francès al districte d'Antony del departament dels Alts del Sena (l'Illa de França)  
 Colombiers-du-Plessis, municipi al departament del Mayenne (País del Loira)
 Fougerolles-du-Plessis, municipi al departament del Mayenne (País del Loira)
 Tellières-le-Plessis, municipi al departament d'Orne (Normandia)
 Biografies:
 Armand Jean du Plessis de Richelieu (París, 1585 - 1642), cardenal-duc de Richelieu, duc de Fronsac i par de França
 Bernard du Plessis-Besançon (París, 1600 - Auxonne, Borgonya, 1670), diplomàtic i militar francès, al servei del rei Lluís XIII de França
 Hubert du Plessis, compositor sud-africa del segle XX
 Cesar du Plessis-Praslin (1602 - París, 1675), duc de Choiseul, comte du Plessis-Praslin, militar i diplomàtic francès
 Philip de Plessis (Plessis-Macécomtat d'Anjou segle XII - ?), cavaller de l'Orde del Temple
 Suzanne de Plessis-Belliére (1599-1705), esposa de Jacques de Rougé de Plessis-Belliére i marquesa de Plessis-Bellière